Hakefjord är en färja som går mellan Rönnäng på sydligaste Tjörn och öarna Tjörnekalv, Åstol och Stora Dyrön.

Färjan ägs av Tjörns kommun och körs på uppdrag av Västtrafik. Färjan drivs och bemannas av det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB.

Källor
Fakta om fartyg - M/S HAKEFJORD

Noter

Svenska statliga färjor
Tjörns kommun
Transport i Västra Götalands län
Fartyg byggda i Danmark
Fartyg sjösatta 1998